Bieg na 5000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 15 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Norweg Fred Anton Maier, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968